Als Aurachtalbrücke werden zwei Brückenbauwerke über die Mittlere Aurach bezeichnet:

 Aurachtalbrücke Emskirchen, eine Eisenbahnbrücke
 Aurachtalbrücke (A 3), eine Autobahnbrücke